

Musica 
 Tainted Love — brano musicale composto da Ed Cobb
 Tainted Love — singolo dei Soft Cell del 1981
 Tainted Love — singolo dei Marilyn Manson del 2001
 Tainted Love — singolo dei Prozac+ del 2002
 Tainted Love: Mating Calls and Fight Songs — album degli Shivaree del 2007

Televisione 
 Il battesimo di Maddy (Tainted Love) — episodio della decima stagione di Beverly Hills 90210